Авл Верги́ний Трико́ст Целиомонта́н (): Авл Вергиний Трикост Целиомонтан — консул 494 года до н. э.
 Авл Вергиний Трикост Целиомонтан — консул 469 года до н. э.